Wickendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Wickendorf (Probstzella), Weiler der Gemeinde Probstzella im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
 Wickendorf (Schwerin), Ortsteil der Stadt Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern
 Wickendorf (Teuschnitz), Ortsteil der Stadt Teuschnitz im Landkreis Kronach in Bayern
 Wickendorf (Gemeinde Wolfern), Ort bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich 
 Witków (Jaworzyna Śląska), Ort in der Gemeinde Gmina Jaworzyna Śląska, Polen (deutscher Name)